Le tournoi de Brisbane 2009 se tient du 5 au . Il fait partie des nouveaux tournois ATP de la saison 2009.

Faits marquants 
 Le  mondial Novak Djokovic a la possibilité de prendre à Roger Federer sa place de  mondial à l'issue de ce tournoi puisque seuls 20 points les séparent. Mais son élimination dès le  l'en empêche.
 Le Tchèque Radek Štěpánek remporte le tournoi en simple en battant en finale Fernando Verdasco. Štěpánek décroche ainsi son troisième titre en simple sur le circuit ATP.
 La paire française Marc Gicquel/Jo-Wilfried Tsonga remporte la finale du double contre l'Allemand Mischa Zverev et l'Espagnol Fernando Verdasco. Ce dernier perd ainsi ses deux finales lors de l'Open.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2009)
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Brisbane
ATP 2009
Tennis en Australie en 2009
Tennis en janvier 2009